Brjagovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Brjagovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Brjagovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj,